Carl Fleetwood kan syfta på: 

* Carl Fleetwood (1852–1921), svensk jurist
 Carl Fleetwood (1859–1892), svensk diplomat, kammarherre och författare